René Štefanovie (ur. 29 lipca 1985) – słowacki skoczek narciarski, reprezentant klubu LKS Dukla Bańska Bystrzyca. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2001–2003). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W marcu 1997 i 1998 zajmował lokaty w czołowej dziesiątce na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen. W lutym 2001 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 52. miejsce indywidualnie oraz 12. w rywalizacji drużynowej. Następnie zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 61. lokatę w Schönwaldzie. W marcu 2001 wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy. Zarówno na Mistrzostwach Świata Juniorów 2002 jak i 2003 zajął 51. miejsce indywidualnie. W marcu 2003 zdobył pierwsze i jedyne w karierze punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego, za zajęcie 19. 17. i 18. lokaty w Ishpeming. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w lipcu 2004, zajmując 62. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Velenje.

Zdobył brązowy medal mistrzostw Słowacji 2001 w rywalizacji drużynowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Štefanovie na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Štefanovie na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985